

Ludzie o nazwisku Sztern 
 Anatol Stern inna pisownia Sztern (1899​–1968) ​– poeta, prozaik, krytyk filmowy i literacki, scenarzysta, tłumacz
 Abraham Stern inna pisownia Sztern (zm. 1842) – polski Żyd, zegarmistrz, mechanik (samouk), konstruktor, uczony, wynalazca, uznawany za jednego z prekursorów cybernetyki
 Awraham Stern inna pisownia Sztern (1907–1942) – żydowski poeta, założyciel i przywódca radykalnej żydowskiej organizacji terrorystycznej Lechi
 Dawid Sztern, Dawid Stern (1910–2003) – izraelski polityk
 Elazar Sztern (ur. 1956) – izraelski wojskowy i polityk, alluf Sił Obronnych Izraela, poseł do Knesetu
 Grigorij Sztern (1900–1941) – komandarm i generał pułkownik Armii Czerwonej, Bohater Związku Radzieckiego (1939)
 Izrael Sztern (1894–1942) – polsko-żydowski poeta i eseista tworzący w języku jidysz
 Jan Sztern (1922–2013) – polski poeta
 Jurij Sztern (1949–2007) – izraelski ekonomista i polityk, poseł do Knesetu w latach 1996–2007 
 Lina Stern inna pisownia Sztern (1878​–1968) ​– rosyjska lekarka, biochemiczka, fizjolożka
 Mordechaj-Chajjim Sztern (1914–1975) – izraelski polityk, w latach 1965–1969 poseł do Knesetu
 Sara Sztern-Katan (1919–2001) – izraelska polityk, w latach 1977–1981 poseł do Knesetu

Inne 
 Żydowski Robotniczy Klub Sportowy Sztern